1.B Hrvatka rukometna liga za žene u sezoni 1995./96. je predstavljala drugi rang prvenstva te je igrana u dvije skupine: Sjever i Jug.

Ljestvice

Sjever

Jug

Poveznice i izvori 
 1.A HRL 1995./96.
 2. HRL 1995./96.
 Hrvatski kup 1995./96.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997.

1995-96
ž-1B